Najada je lahko:

 Najada, bitje iz starogrške mitologije
 Najada (biologija), stopnja v razvoju nekaterih žuželk
 Najada (luna), Neptunov naravni satelit